Рюланд Фрюауф Младший (, ; около 1470, Зальцбург — 1547, Пассау) — немецкий позднеготический и ренессансный художник, представитель Дунайской школы живописи.

Биография 
Фрюауф родился в Зальцбурге, но затем переехал в Пассау, где жил и работал до конца своей жизни. В целом все его работы представляют собой алтари и фрески для местных церквей. Отец художника, , тоже был художником.

Ранние работы (Распятие, 1496) все еще представляют собой примеры позднеготического стиля. Но затем художник подходит в своей манере ближе к ренессансному представлению.

Одним из самых важных и известных произведений художника является алтарь св. Леопольда (1505 г.). Это одна из первых работ в немецком искусстве, где пейзажу уделено настолько пристальное внимание по сравнению с фигурами.

Галерея 

Художники Возрождения
Северное Возрождение
Дунайская школа живописи